Чемпіонат Австрії 1980—1981 () — 70-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. П'ятнадцятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1981
Австрія
Австрія
1980 в австрійському спорті
1981 в австрійському спорті